AUS o Aus pueden referirse a:

 Aus (Namibia), asentamiento en Namibia.
 AUS, es la designación de Australia en el código ISO 3166-1.
 AUS, es la designación de Australia en el código COI.
 AUS, es la designación de la selección de fútbol de Australia en el código FIFA.